Мекинян — армянская фамилия. Известные носители:
 Мекинян, Грачья Амбарцумович (1923—1986) — советский художник-постановщик и актёр кино.
 Мекинян, Сурик (1974) — армянский самбист.